KNVB beker 2013/14 (amateurs)
KNVB beker 2013/14 (mannen)
KNVB beker 2013/14 (vrouwen)